Hofmann-Abbau bezeichnet zwei chemische Reaktionen:

 Abbau von Carbonsäureamiden, siehe Hofmann-Umlagerung
 Abbau von Aminen, siehe Hofmann-Eliminierung